Oreja de lobo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Verbascum giganteum.
 El nombre común de la planta Verbascum thapsus.